Evan Oberg (né le  à Forestburg en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Après avoir joué son junior pour les Kodiaks de Camrose dans la LJHA. Il se joint au Canucks de Vancouver, mais il joue la plus grande partie de la saison pour le Moose du Manitoba. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Statistique 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Kodiaks de Camrose ||LHJA ||44 ||4 ||9 ||13 ||56 ||14 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
|2006-2007|| Kodiaks de Camrose|| LHJA|| 52|| 9|| 14|| 23|| 86|| 16|| 3|| 11|| 14|| 24
|-
| 2007-2008 || Université du Minnesota || NCAA|| 24|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2008-2009 || Université du Minnesota || NCAA|| 43|| 7|| 20|| 27|| 50|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2009-2010|| Moose du Manitoba|| LAH|| 70|| 3|| 23|| 26|| 64|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| Canucks de Vancouver || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2010-2011|| Canucks de Vancouver || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Moose du Manitoba|| LAH || 38|| 6|| 5|| 11|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Americans de Rochester || LAH || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Rampage de San Antonio || LAH || 12|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH || 42|| 7|| 16|| 23|| 32|| 17|| 2|| 8|| 10|| 14
|-
| 2011-2012|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH || 56|| 0|| 9|| 9|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 60|| 6|| 19|| 25|| 62|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 48 || 7 || 11 || 18 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 ||Augsburger Panther || DEL|| 46|| 2|| 11|| 13|| 102||- || - || - || - || - 
|-
|2016-2017|| Generals de Lacombe || Chinook HL || 16|| 4||7 ||11 ||6 ||7 ||2 ||0 ||2 ||4 
|-
|2017-2018|| Generals de Lacombe || ACHW ||11 ||1 ||6 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019|| Generals de Lacombe || ACHW ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 ||6 ||1 ||4 ||5 ||4

Références 

Naissance en février 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Augsburger Panther
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché